DMI pode referir-se a:

 Degeneração macular relacionada à idade, uma doença degenerativa da visão
 Departamento Meteorológico da Índia, uma organização governamental da Índia
 Desktop Management Interface, um framework de software para gerenciamento de componentes
 Direct Media Interface, uma conexão de circuitos integrados da Intel
 Development Media International, uma ONG associada ao altruísmo eficaz

Desambiguação